Plug bezeichnet
 ein Schmuckstück für geweitete Piercings, siehe Plug (Schmuck)
 ein Pseudonym des Electronica-Produzenten Luke Vibert
 ein Sexspielzeug Butt-Plug
 einen Plug Computer